Ruthènes peut être :
 une variante erronée du nom des anciens Rutènes ;
 une désignation générale pour les habitants de la région historique de Ruthénie ;
 un terme exonymique et archaïque pour les Slaves orientaux.

Sens plus étroits 
 Ruthènes blancs, terme désignant les habitants de la région historique de la Ruthénie blanche, et aussi terme exonymique et ancien pour les Biélorusses ;
 Ruthènes méridionaux, terme désignant les habitants des régions méridionales de la Ruthénie, et aussi terme exonymique ancien pour les Ukrainiens ;
 Ruthènes carpatiques, un terme pour les habitants de la région historique de la Ruthénie carpatique, pouvant aussi désigner les Rusyns modernes.

Voir aussi 

 Langue ruthène (homonymie)
 Ruthénie (homonymie)
 Ruthène (homonymie)